Замя́тинская

 Замятинская — фамилия.
 Замятинская сельская администрация — сельская администрация в деревне Замятине Балахнинского района Нижегородской области.
 Замятинская сельская библиотека — библиотека в селе Замятине Арзамасского района Нижегородской области.
 Замятинская улица — главная улица села Покровки Клинского района Московской области.